Giovanni VI di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 1189 al 1216
 Giovanni VI di Alessandria – patriarca della Chiesa greco-ortodossa di Alessandria dal 1062 al 1100